

Astronomia
 Cratere Alencar –cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio

Persone
 Frederico Alencar – ex schermidore brasiliano
 Gérson Alencar de Lima Júnior, noto come Gérson Magrão – calciatore brasiliano
 José Alencar – politico brasiliano
 Paulo Alencar Antunes Thiago, noto come Paulo Thiago – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Rafael Alencar – attore pornografico brasiliano naturalizzato statunitense
 Thiago Maia Alencar, noto come Thiago Maia – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 de Alencar